

Gendarmeries actuelles

Europe 
  : Gendarmerie bulgare (Gandarmeria) (Жандармерия)
  : Garde civile
  : Gendarmerie nationale
  : Rendészeti Biztonsági Szolgálat (Service d'exécution de la loi et de la sécurité publique)
  : Arme des Carabiniers
  : Trupele de Carabinieri
  : Compagnie des Carabiniers du Prince
  : Maréchaussée royale (Koninklijke Marechaussee)
  : Żandarmeria wojskowa (Police militaire)
  : Garde nationale républicaine
  : Gendarmerie roumaine (Jandarmeria Română)
  : Gendarmeria
  : Gendarmerie (Жандармерија / Žandarmerija) (existe de 1860 à 1945 et recréée en 2001-02)
  : Gendarmerie, force de sécurité publique civile en uniforme des polices cantonales francophones (Vaud, Genève, Fribourg, Valais, Neuchâtel et Jura). La Gendarmerie de l'armée était une formation de police militaire.
  : Gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican

Anciennes colonies et protectorats français ou belges ayant conservé une gendarmerie après leur indépendance 
  : Gendarmerie nationale algérienne (El Dark El Watani)

  : Gendarmerie nationale béninoise

  : Gendarmerie nationale burkinabè

  : Gendarmerie nationale burundaise

  : Gendarmerie royale cambodgienne

  : Gendarmerie nationale camerounaise

  : Gendarmerie nationale centrafricaine

  : Gendarmerie nationale comorienne

  : Gendarmerie nationale congolaise

  : Gendarmerie nationale ivoirienne

  : Gendarmerie nationale djiboutienne

  : Gendarmerie nationale gabonaise

  : Gendarmerie nationale guinéenne

  : Gendarmerie libanaise (Amen el Dakhli) (Forces de sécurité intérieure) 

  : Gendarmerie nationale malgache

  : Gendarmerie nationale malienne

  : Gendarmerie royale marocaine

  : Gendarmerie nationale mauritanienne

  : Gendarmerie nationale nigérienne

  : Gendarmerie nationale rwandaise

  : Gendarmerie nationale sénégalaise

  : Gendarmerie nationale tchadienne

  : Gendarmerie nationale togolaise

Autres pays 
  : Gendarmerie nationale argentine (Gendarmeria nacional argentina)

  : Polícia militar

  : Gendarmerie royale du Canada (Royal Canadian Mounted Police, force de sécurité publique) anciennement sous statut militaire, actuellement sous statut civil.

  : Carabiniers du Chili (Carabineros de Chile). La Gendarmerie du Chili (Gendarmería de Chile) est l'administration pénitentiaire.

  : Police armée populaire

  : Israel Border Police (משמר הגבול, Mishmar HaGvul, branche militaire de la police israélienne)

  : Police nationale irakienne (Corps militaire distinct du Service irakien de police)

  : Jandarma

  : Gendarmerie nationale mexicaine sous statut semi-militaire, c'est une division paramilitaire de la Police fédérale mexicaine.

  : Rangers pakistanais force paramilitaire du ministère de l'intérieur pakistanais.

 : US Coast Guard, force armée américaine chargée de missions de garde côte.

 : Police Tactical Unit, unité paramilitaire de la Hong Kong Police Force chargé du maintien de l'ordre,  d'action anti-terrorisme et de libération d'otages.

Gendarmeries dissoutes 
  : Xhandarmëria (jusqu'en 1945)

  : Landerjägerei (force de police rurale en Allemagne jusqu'en 1945 et dans certains Länder jusqu'à la fin des années 1960)

  : Gendarmerie fédérale  (Bundesgendarmerie) (créée en 1849, elle est aujourd'hui devenue partie intégrante de la Police fédérale autrichienne)

  : Gendarmerie nationale belge (a fusionné avec la police communale et la police judiciaire pour former la police intégrée)

 Crète : Gendarmerie crétoise

  : Grænsegendarmeriet (1838–1958), De Blå Gendarmer (1885–1897)

 
 Territoires indiens : Lighthorse (Police montée) et US cavalry (Missions de gendarmerie pour les populations indiennes)
 United States Constabulary (en) (gendarmerie d'occupation en Allemagne et Autriche de 1945 à 1952)

  : Gendarmerie grecque (royale jusqu'en 1974)(Ελληνική Χωροφυλακή, Elliniki Chorofylaki) a fusionné en 1984 avec la Police urbaine pour former la Police grecque.

  : Gendarmerie royale (Csendőrség) (avant 1945)

  : Gendarmerie

  :
 Kempeitai (Corps des soldats de la loi : partie de l'armée impériale du modèle de la gendarmerie française. Dissoute en 1945.)
 Tokkeitai 特警隊 : (partie de la marine impériale, identique aux Kempeitai)

  : Gendarmerie grand-ducale (jusqu'au )

  : Palestine gendarmerie sous le mandat britannique. Remplacée en 1926 par la Transjordan frontier force. 

  : Philippine Constabulary (1901-1991)

  : Corps spécial des gendarmes (Отдельный корпус жандармов) (1836-1917)

  : Guardia nacional

  (Somalie italienne) : Somalia gendarmerie (pendant le mandat britannique, à la fin de la  mondiale)

  : Československé četnictvo (1918-1939)

Notes et références 

Gendarmerie nationale